Whale Island kan syfta på:

Geografi

Bermuda 

 Whale Island (ö i Bermuda), Sandys,

Kanada 

 Whale Island, Labrador,

Storbritannien 

 Whale Island (ö i Storbritannien), England, Portsmouth, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar